Can Masgrau o Mas Grau (Bescanó), masia del municipi de Bescanó (el Gironès) 
 Can Masgrau (Bigues), masia a Bigues (el Vallès)  
 Can Masgrau (Riudellots de la Selva)
 Can Masgrau de la Torre, habitatge a Banyoles (el Pla de l'Estany)